Александър Попконстантинов Попорушев () е български общественик и революционер, деец на Вътрешната македоно-одринска революционна организация.

Биография 
Александър Попорушев е роден през 1849 година в щипската махала Ново село, тогава в Османската империя. Произхожда от родове на свещеници – поп Константин (Костадин) и поп Оруш по бащина линия и поп Апостол Поликарев (1830 - 1871) по майчина. Предсрочно завършва училище и е назначен за помощник на учителя Йосиф Ковачев в Щипското българско педагогическо училище след 1870 година. Активен е като черковен певец, поет и композитор и се изявява като силен противник на протестантската пропаганда. През 1888 година става екзархийски учител в Радовиш, където води борба с проникването на протестантството. По-късно става главен учител в Щип, където се запознава с Даме Груев и Гоце Делчев, които го привличат към ВМОРО, вероятно в 1894 година. Александър Попорушев основава Радовишкия революционен комитет. Ученикът на Попорушев в Щип и негов бъдещ зет Коце Ципушев пише за него:

Жени се за Мария от видния род Хаджияневи, с която имат шест дъщери и един син – ръководителят на ВМОРО и ВМРО Тодор Александров, други 4 деца умират преждевременно. Дъщерите на Попорушев завършват българската девическа гимназия в Солун и работят като учителки: Екатерина преподава в Скопие и е жена на Коце Ципушев; София преподава в Щип, Кочани и Кратово и е омъжена за Михаил Цонев; Василка учителства във Виница, Свети Никола и Чорлу и е омъжена за Тома Панушев; Елена преподава в Щип и Цариград и е омъжена за Любен Зафиров; Кира, омъжена за Янко Димитров, преподава дълги години в българската колония в Цариград, до 1945 година, когато е уволнена без право на пенсия като „сестра на Тодор Александров“; Константина (Костадина) преподава в Струмица, Кочани, Горна Джумая и София, активно участва в дейността на македонските просветни дружества и е сред учредителките на Македонския женски съюз, след Деветосептемврийския преврат в 1944 г. с мотива, че е „сестра на Тодор Александров“ е уволнена, по-късно арестувана и прекарва две години в лагера Белене.

Александър Попорушев умира на около 45 години, според някои отровен от лечител гъркоманин.

Родословие

Бележки 

Български просветни дейци от Македония
Български общественици от Македония
Български революционери от Македония
Дейци на ВМОРО
Щипско българско педагогическо богословско училище
Български учители
Тодор Александров
Родени в Щип
Починали в Щип